Gare de Marsac (Creuse), gare ferroviaire de la ligne de Montluçon à Saint-Sulpice-Laurière.
 Gare de Marsac (Dordogne) gare ferroviaire de la ligne de Coutras à Tulle.
 Gare de Marssac-sur-Tarn, gare ferroviaire de la ligne de Tessonnières à Albi.